Gnamptogenys (, от  «кривые челюсти») — род трибы Ectatommini подсемейства Ectatomminae примитивных тропических муравьёв.

Описание 

Усики рабочих и самок 12-члениковые (у самцов 13). Нижнечелюстные щупики самок и рабочих состоят из 2 или 3 сегментов, а нижнегубные 2-члениковые (формула щупиков 3,2 или 2,2; у самцов 5,3 или 4,3). Число зубцов мандибул 1-25. На средних и задних ногах по 2 шпоры (простая + гребенчатая). Жало развито. Эти муравьи имеют много общих черт с Ectatomma, Heteroponera и Rhytidoponera, но объединённые переднеспинка и мезонотум и шипики на тазиках задней ноги (вблизи тела) являются уникальными и отделяет этих муравьёв от всех остальных.

Распространение 
Пантропический ареал.

Список видов 
Включает около 140 видов.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gnamptogenys banksi (Wheeler, 1930)
 Gnamptogenys bicolor (Emery, 1889)
 Gnamptogenys biloba Lattke, 2004
 Gnamptogenys binghamii (Forel, 1900)
 Gnamptogenys biquetra Lattke, 2002
 Gnamptogenys biroi (Emery, 1901)
 Gnamptogenys bispinosa (Emery, 1890)
 Gnamptogenys bisulca Kempf & Brown, 1968
 Gnamptogenys boliviensis Lattke, 1995
 Gnamptogenys bruchi (Santschi, 1922)
 Gnamptogenys brunnea Lattke, 1995
 †Gnamptogenys brunoi Lattke, 2002
 Gnamptogenys bufonis (Mann, 1926)
 Gnamptogenys bulbopila Lattke, 2004
 Gnamptogenys caelata Kempf, 1967
 †Gnamptogenys casca Lattke, 2002
 Gnamptogenys chapmani Brown, 1958
 Gnamptogenys coccina Zhou, 2001
 Gnamptogenys concinna (Smith, 1858)
 Gnamptogenys continua (Mayr, 1887)
 Gnamptogenys costata (Emery, 1889)
 Gnamptogenys coxalis (Roger, 1860)
 Gnamptogenys crassicornis (Forel, 1912)
 Gnamptogenys crenaticeps (Mann, 1919)
 Gnamptogenys cribrata (Emery, 1900)
 Gnamptogenys cuneiforma Lattke, 1995
 Gnamptogenys curvoclypeata Lattke, 1990
 Gnamptogenys delta Lattke, 2004
 
 Gnamptogenys dichotoma Lattke, Fernández, Arias-Penna, Palacio, MacKay & MacKay, 2008
 Gnamptogenys ejuncida Lattke, 1995
 Gnamptogenys enodis Lattke, Fernández & Palacio, 2004
 Gnamptogenys epinotalis (Emery, 1897)
 Gnamptogenys ericae (Forel, 1912)
 †Gnamptogenys europaea (Mayr, 1868)
 Gnamptogenys extra Lattke, 1995
 Gnamptogenys falcaria Lattke, 2002
 Gnamptogenys falcifera Kempf, 1967
 Gnamptogenys fernandezi Lattke, 1990
 Gnamptogenys fieldi Lattke, 1990
 Gnamptogenys fistulosa Lattke, 2004
 Gnamptogenys flava Pacheco, MacKay & Morgan, 2004
 Gnamptogenys fontana Lattke, 2004
 Gnamptogenys gabata Lattke, 2004
 Gnamptogenys gastrodeia Lattke, 2004
 Gnamptogenys gentryi Lattke, 1995
 Gnamptogenys gracilis (Santschi, 1929)
 Gnamptogenys grammodes Brown, 1958
 Gnamptogenys haenschi (Emery, 1902)
 Gnamptogenys hartmani (Wheeler, 1915)
 Gnamptogenys haytiana (Wheeler & Mann, 1914)
 Gnamptogenys helisa Lattke, 2004
 Gnamptogenys horni (Santschi, 1929)
 Gnamptogenys hyalina Lattke, 2004
 Gnamptogenys ilimani Lattke, 1995
 Gnamptogenys ingeborgae Brown, 1993
 Gnamptogenys insularis Lattke, 2002
 Gnamptogenys interrupta (Mayr, 1887)
 Gnamptogenys kempfi Lenko, 1964
 Gnamptogenys lacunosa Lattke, 2004
 Gnamptogenys laevior (Forel, 1905)
 Gnamptogenys lanei Kempf, 1960
 Gnamptogenys laticephala Lattke, 1995
 Gnamptogenys lavra Lattke, 2002
 Gnamptogenys leiolabia Lattke, 2004
 †Gnamptogenys levinates Baroni Urbani, 1980
 Gnamptogenys lineolata Brown, 1993
 Gnamptogenys lucaris Kempf, 1968
 Gnamptogenys lucida (Mann, 1919)
 Gnamptogenys luzonensis (Wheeler, 1929)
 Gnamptogenys macretes Brown, 1958
 Gnamptogenys major (Emery, 1901)
 Gnamptogenys malaensis (Mann, 1919)
 Gnamptogenys mecotyle Brown, 1958
 Gnamptogenys mediatrix Brown, 1958
 Gnamptogenys meghalaya Lattke, 2004
 Gnamptogenys menadensis (Mayr, 1887)
 Gnamptogenys menozzii (Borgmeier, 1928)
 Gnamptogenys mina (Brown, 1956)
 Gnamptogenys minuta (Emery, 1896)
 Gnamptogenys moelleri (Forel, 1912)
 Gnamptogenys mordax (Smith, 1858)
 Gnamptogenys nana Kempf, 1960
 
 Gnamptogenys nigrivitrea Lattke, 1995
 Gnamptogenys niuguinensis Lattke, 2004
 Gnamptogenys ortostoma Lattke, 2004
 Gnamptogenys palamala Lattke, 2004
 Gnamptogenys panda (Brown, 1948)
 Gnamptogenys paso Lattke, 2004
 Gnamptogenys perspicax Kempf & Brown, 1970
 Gnamptogenys pertusa Lattke, 2004
 Gnamptogenys petiscapa Lattke, 1990
 Gnamptogenys pilosa Lattke, 1995
 Gnamptogenys pittieri Lattke, 1990
 Gnamptogenys pleurodon (Emery, 1896)
 Gnamptogenys polytreta Lattke, 2004
 Gnamptogenys porcata (Emery, 1896)
 Gnamptogenys posteropsis (Gregg, 1951)
 Gnamptogenys preciosa Lattke, 2004
 †Gnamptogenys pristina Baroni Urbani, 1980
 
 Gnamptogenys rastrata (Mayr, 1866)
 Gnamptogenys regularis Mayr, 1870
 Gnamptogenys reichenspergeri (Santschi, 1929)
 Gnamptogenys relicta (Mann, 1916)
 Gnamptogenys rimulosa (Roger, 1861)
 †Gnamptogenys rohdendorfi Dlussky, 2009
 Gnamptogenys rugodens Lattke, 2004
 Gnamptogenys rumba Lattke, 2002
 Gnamptogenys scalpta Lattke, 2004
 Gnamptogenys schmitti (Forel, 1901)
 Gnamptogenys semiferox Brown, 1958
 Gnamptogenys siapensis Lattke, 1995
 Gnamptogenys sichuanensis Lattke, 2004
 Gnamptogenys sila Lattke, 2004
 Gnamptogenys simulans (Emery, 1896)
 Gnamptogenys sinensis Wu & Xiao, 1987
 Gnamptogenys solomonensis Lattke, 2004
 Gnamptogenys spiralis (Karavaiev, 1925)
 Gnamptogenys stellae Lattke, 1995
 Gnamptogenys striatula Mayr, 1884
 Gnamptogenys strigata (Norton, 1868)
 Gnamptogenys striolata (Borgmeier, 1957)
 Gnamptogenys sulcata (Smith, 1858)
 Gnamptogenys taivanensis (Wheeler, 1929)
 Gnamptogenys toronates Lattke, 2004
 Gnamptogenys tortuolosa (Smith, 1858)
 Gnamptogenys transversa Lattke, 1995
 Gnamptogenys treta Lattke, 2004
 Gnamptogenys triangularis (Mayr, 1887)
 Gnamptogenys volcano Lattke, 1995
 Gnamptogenys vriesi Brandão & Lattke, 1990
 Gnamptogenys wallacei (Donisthorpe, 1932)
 Gnamptogenys wheeleri (Santschi, 1929)
 Gnamptogenys wilsoni Lattke, Fernández & Palacio, 2007

Примечания

Литература 
 Gobin, B., C. Peeters, and J. Billen. 1998. Colony reproduction and arboreal life in the ponerine ant Gnamptogenys menadensis. Netherlands Journal of Entomology, 48:53-63.
 Gobin, B. 1994. Dominance interactions and control of reproduction in the queenless ant Gnamptogenys sp. from Sulawesi. P. 286 in A. Lenoir, G. Arnold, and M. Lepage, eds., Les Insectes Sociaux. 12th Congress of the International Union for the Study of Social Insects. Publications Université Paris Nord.

Роды муравьёв
Gnamptogenys